Катарина Стојановић се може односити на:

 Катарина Стојановић (1923—2006), филмски монтажер 
 Катарина Стојановић, глумица

а може се односити и на:
 Ана Катарина Стојановић, глумица